Копала () — топоним, встречающийся в Мексике.

 Копала — муниципалитет в штате Герреро.
 Копала — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Копала — населённый пункт в муниципалитете Толиман, в штате Халиско.

См. также 
 Копал (значения)
 Копалы (значения)